Fram-Expedition steht für folgende Expeditionen mit der Fram:

 Nansens Fram-Expedition, 1893–1896 
 Sverdrups Fram-Expedition, 1898–1902
 Amundsens Fram-Expedition, 1910–1912